Die Electra Israel Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 29. März bis 3. April 2016 in Raʿanana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 47 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 58 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 45 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Raʿanana